Кайзерслаутерн (нем. Kaiserslautern) — многозначный термин.

 Кайзерслаутерн — город в Германии на юго-западе земли Рейнланд-Пфальц, на краю Пфальцского леса. 
 Кайзерслаутерн (район) — район в Германии. 
 Кайзерслаутерн (футбольный клуб) — немецкий футбольный клуб из одноименного города.